PRN steht für:

 Pluie, Route, Nuit (Regen, Straße, Nacht), der Bedienungssatellit des französischen Autoherstellers Citroën
 Flughafen Pristina (IATA-Flughafencode)
 Pseudo Random Noise, siehe Pseudozufallsrauschen

prn steht für:
 Prasun (ISO-639-3-Code), eine der Nuristani-Sprachen in den Bergregionen Afghanistans und Pakistans

.prn steht für:
 ein in eine Datei umgeleiteter Ausdruck, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/P
 ein Vector-Grafikformat von Hewlett-Packard, siehe Grafikformat #Liste von Dateiformaten für 2D-Vektorgrafiken

Abkürzung